Рельштаб () — фамилия. Известные носители:
 Рельштаб, Людвиг (1799—1860) — немецкий романист, драматург и музыкальный критик, издатель.
 Рельштаб, Людвиг (шахматист) (1904—1983) — немецкий шахматист (ФРГ); международный мастер (1950), международный арбитр (1951).